Sentieri – soap opera
 Joe Sentieri – cantante italiano
 Sentieri – plurale di sentiero